Александр Сергеевич Щербаков:
 Щербаков, Александр Сергеевич (1901—1945) — советский государственный и партийный деятель, член ЦК ВКП(б), первый секретарь МК и МГК ВКП(б)
 Щербаков, Александр Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.